Ива́н Андре́евич Арте́мьев (1932—1978) — тракторист колхоза «Рассвет» Тулунского района Иркутской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 

Родился в 1932 году в селе Верхний Бурбук Тулунского района. Работал трактористом в колхозе «Рассвет».

Трудовой подвиг 
За высокие показатели в труде Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот» и ордена Ленина.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Иркутской области

Примечания